Melissa este un nume feminin care provine din limba greacă de la cuvântul μέλισσα (mélissa) - „miere de albine“ care, la rândul său, provine de la μέλι (meli) „miere“. 

Melissa a fost un nume popular în Statele Unite în anii 1950. Foarte popular din anii 1960 până în anii 1990, astăzi Melissa este un nume destul de rar pentru copiii din SUA.

Melissa se referă și la planta Melissa officinalis (familia Lamiaceae) - un gen de plante erbacee, perene, originar din regiuni mediteraneene și din Asia Centrală. Vezi și roiniță.

Alte sensuri:
 Melissa (album Mercyful Fate), un album al formației daneze Mercyful Fate
 Melissa (cântec), un cântec al formației The Allman Brothers Band
Persoane 
Melissa Sue Anderson, actriță americană (Berkeley, n.1962)
Melissa Bartolini, actriță italiană (Firenze, n.1987)
Melissa Benoist, actriță și cântăreață americană (Littleton, n.1988)
Melissa Elias, actriță canadiană (Manitoba, n.1982)
Melissa Errico, actriță și soprană americană (Manhattan, n.1970)
Melissa George, actriță australiană (Perth, n.1976)
Melissa Gilbert, actriță, scenarist și producătoare de film americană (Los Angeles, n.1964)
Melissa Joan Hart, actriță americană (Smithtown, n.1976)
Melissa Howard, actriță australiană (Brisbane, n.1989)
Melissa Jones, actriță americană (Cleburne, n.1988)
Melissa Leo, actriță americană (New York, n.1960)
Melissa McBride, actriță americană (Lexington, n.1965)
Melissa McCarthy, actriță comediantă, scriitoare și producătoare americană (Plainfield, n.1970)
Melissa Molinaro, actriță și cântăreață canadiană (Toronto, n.1982)
Melissa Ordway, fotomodel și actriță americană (Atlanta, n.1983)
Missy Peregrym, actriță canadiană (Montréal, n.1982)
Melissa Peterman, actriță  americană (Minneapolis, n.1971)
Melissa Ponzio, actriță americană (New York, n.1972)
Melissa Prophet, actriță americană (New York, n.1962)
Melissa Rauch, actriță e comica americană (Marlboro, n.1980)
Melissa Roxburgh, actriță canadiană (Vancouver, n.1992)
Melissa Sagemiller, actriță americană (Washington, n.1974)

Prenume feminine